Такмичење у дисциплини 10.000 м за жене на Олимпијским играма у Атини 2004. одржано је на Олимпијском стадиону 27. августа, са почетком у 21,50 часова. Стартовала је 31 такмичарка из 20 земаља. Трку су завршиле њих 27, а 4 су одустале у току трке. Оборена су 3 национална и 6 личних рекорда, као и 8 најбољих личних резултата сезоне.

Рекорди 
(27. августа 2004)

Освајачице медаља

Резултати

Пролазна времена

Види још 
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — 10.000 метара за жене

Спољашње везе 
 Резултати трке на 10.000 метара за жене на сајту ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2004.